Vicente Noble kan syfta på

Dominikanska republiken 

 Vicente Noble (kommun), Barahona, 
 Vicente Noble (ort), Barahona,